Schnug ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Schnug (* 1954), deutscher Agrarwissenschaftler
 Léo Schnug (1878–1933), elsässischer Maler und Graphiker